Le terme adresse Internet est ambigu, il peut signifier :
 une adresse IP, comme 145.97.39.155 (IPv4) ou 1080:0:0:0:8:800:200C:417A (IPv6) ;
 un nom d'hôte ou FQDN, comme fr.wikipedia.org ;
 une adresse web ou URL, comme http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil ;
 une adresse électronique ou adresse email, comme info-fr@wikipedia.org.

Voir aussi 
 
 Adresse compatible IPv4